Mérial est une commune française, située dans le département de l'Aude.
 Merial (entreprise) est une entreprise française spécialisée dans la santé animale, qui commercialise des médicaments vétérinaires.